Die große Reise steht für:
 Die große Reise (1961), US-amerikanischer Film aus dem Jahre 1963
 Die große Reise (2004), französisch-marokkanischer Film aus dem Jahre 2004
 Die große Reise (2013), österreichischer Dokumentarfilm aus dem Jahre 2013 

 Die große Reise (Roman), Roman von Jorge Semprún aus dem Jahre 1963